O Cazaquistão está dividido em 14 regiões ( / oblystar; singular: облысы / oblys;  / oblasti; singular: область / oblast' ). As regiões estão subdivididas em distritos ( / audandar; singular: аудан / audan;  / raiony; singular: район / raion).

Notas:
 (1) As cidades Almati e Astana têm o estatuto de importância do Estado e não se relacionam com qualquer província.
 (2) A cidade Baikonur tem um estatuto especial, pois está sendo arrendada pela Rússia com Baikonur cosmodrome até o ano de 2050.

Estatísticas demográficas 

* Este código foi excluído do ISO 3166-2.

 GeoHive

 
Cazaquistao, Provincia
Cazaquistao 1
Subdivisões administrativas de países de primeiro nível
Listas do Cazaquistão